Foreign Affairs ("affari esteri" in lingua inglese) può riferirsi a:

Foreign Affairs – album di Tom Waits del 1976
Cuori in trasferta (Foreign Affairs) – romanzo di Alison Lurie del 1984
Foreign Affairs – film TV USA del 1993 diretto da Jim O'Brien, con Joanne Woodward e Brian Dennehy
Foreign Affairs – rivista statunitense dedicata alle relazioni internazionali

Pagine correlate
Foreign Affair